Mikołaj Niemirowicz-Szczytt (zm. przed 1535) – marszałek hospodarski
 Mikołaj Niemirowicz-Szczytt (zm. 1676) – wojski mścisławski